Cette liste répertorie les automobiles les plus vendues en France. 

Ce marché automobile est le deuxième d'Europe et a toujours été dominé par des constructeurs locaux, comme Peugeot et Renault. 

La catégorie la plus prisée est celle des citadines polyvalentes.

Voiture la plus vendue en France par année 
Sources

Voitures françaises les plus produites 
Source

Ici sont répertoriés les modèles produits par des constructeurs français vendus à plus de deux millions d'exemplaires dans le monde.

Notes et références 

Automobile par époque
Vente